Pamungkas ist der Familienname folgender Personen:
 Bambang Pamungkas (* 1980), indonesischer Fußballspieler
 Sigit Pamungkas (* 1962), indonesischer Badmintonspieler